Сент-Мер-Эгли́з () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Манш, округ Шербур, кантон Карантан-ле-Маре. Расположена в 37 км к юго-востоку от Шербур-ан-Котантена и в 42 км к северу от Сен-Ло. Через территорию коммуны проходит автомагистраль N13.

Население (2018) — 3 074 человека.

История 
6 июня 1944 года Сент-Мер-Эглиз стал одним из первых освобождённых городов Франции во время Нормандской операции.

С 1 января 2016 года в состав коммуны Сент-Мер-Эглиз вошли коммуны Бёзвиль-о-Плен, Фукарвиль, Шеф-дю-Пон и Экокенеовиль; с 1 января 2019 года к ней присоединились коммуны Каркебю и Равеновиль.

Достопримечательности 
 Церковь Пресвятой Девы Марии (Нотр-Дам) XI—XIV веков, исторический памятник с 1840 года
 Музей военно-воздушных сил под открытым небом (открыт в 2009 году)
 Шато Франкто XV века в Каркебю
 Шато Равеновиль XVII века
 Готическая церковь Святого Оуэна XIII-XVI веков в Каркебю
 Шато Марьевиль в Бёзвиль-о-Плене
 Романская церковь Святого Ло XV века со скульптурой Богоматери с младенцем в Фукарвиле

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 7,6 %
 промышленность — 29,2 %
 строительство — 7,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 27,1 %
 государственные и муниципальные службы — 28,9 %

Уровень безработицы (2018) — 13,5 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Манш — 10,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 20 000 (Франция в целом — 21 730, департамент Манш — 20 980).

Администрация 
Пост мэра Сент-Мер-Эглиза с 2020 года занимает Ален Олле (Alain Holley). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список победил в 1-м туре, получив 56,13 % голосов.

Города-побратимы 
  Стюрминстер Маршалл (Великобритания)

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея